ISEM peut avoir les significations suivantes :

Institut des Sciences de l'Entreprise et du Management (voir aujourd'hui Montpellier Management)
Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier (Unité Mixte de Recherche CNRS, Université de Montpellier)
Institut Supérieur d'Électronique de Méditerranée (voir aujourd'hui ISEN)
Institut Supérieur d'Études Maritimes
Institut Supérieur Européen de la Mode (groupe ESMOD International)